Теотлалко има више значења:

 Општина Теотлалко (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теотлалко (Теотлалко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теотлалко (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику